Кюляярви — неоднозначный гидроним в Карелии:

 Кюляярви (река) — река в Лахденпохском районе
 Кюляярви (озеро, Лоймольское сельское поселение) — озеро в Суоярвском районе, исток Поясйоки
 Кюляярви (озеро, Поросозерское сельское поселение) — озеро в Суоярвском районе, бассейн Койтайоки.